Hålogaland était le plus septentrional des royaumes norvégiens dans les sagas nordiques. Au tout début de l'ère Viking, avant Harald aux beaux cheveux, Hålogaland était un royaume s'étendant entre le Namdalen dans le comté de Nord-Trøndelag et Lyngen dans le comté de Troms. Son résident le plus célèbre fut Ottar.

De nos jours, Hålogaland est le district qui couvre les municipalités de Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland et Tjeldsund. Dans certains contextes, l'ensemble du Nord-Norge avec Svalbard et Jan Mayen sont couverts par ce terme. Cette région est composée de grandes côtes maritimes découpées par plusieurs fjords montagneux et parsemés de quelques îles. C'était un excellent refuge pour les bateaux vikings et un passage établi à travers la mer Blanche, ce qui donnait ainsi accès à la Russie. Même à notre époque, le peuplement de Narvik fut pendant la Seconde Guerre mondiale un objectif important.

Hålogaland est très présent dans les sagas nordiques, dans l'Heimskringla et spécialement dans la Saga des Ynglingar. Ce comté était habité par les Háleygia, ce qui signifie « la race de Hölgi », du nom d'un héros local. Une déesse le protégeait plus particulièrement : Thorgerth Hölgabrúth. Hålogaland pourrait être l'Adogit (Halogit ?) que Jordanès mentionnait comme étant la tribu la plus septentrionale de Scandza. Dans ce cas, le nom serait indéfiniment plus ancien, probablement datant de l'ère de Jordanès (période de migration germanique) ou avant l'Antiquité. Cette région fut longtemps inaccessible, en raison de la présence de grands glaciers. Certains chercheurs croient aujourd'hui pouvoir identifier Hålogaland au pays de Thulé que Pythéas tenta d'atteindre vers 340

Voir aussi 
 Helgeland
 Adogit

Liens externes 
 Site du musée viking des Lofoten (consulté le 23.04.2020)
 La fois où il y eut deux rois au Hålogaland (consulté le 23.04.2020)
  Store Norske Leksikon Hålogaland (consulté le 23.04.2020)

Halogaland
Ancien royaume en Europe
Portail:Haut Moyen Âge/Articles liés